Jim Brogan puede hacer referencia a:
James Riley "Jim" Brogan, baloncestista estadounidense, nacido en 1955.
Jim Brogan, futbolista escocés, nacido en 1944.